Собор святого Стефана — назва ряду християнських храмів, освячених на честь Святого Архідиякона Стефана:

 Собор Святого Стефана (Агд) — колишній кафедральний собор у місті Агд, Франція.
 Собор святого Стефана — кафедральний католицький собор у Відні, Австрія.
 Собор Святого Стефана (Литомержице) — кафедральний собор Єпархії Литомержице.
 Собор Святого Стефана (Мец) — собор у місті Мец, Франція.
 Собор Святого Стефана (Одеса) — колишній військовий собор у місті Одеса.
 Собор Святого Стефана (Париж) — кафедральний собор грецької Галльської митрополії в Парижі.
 Собор святого Стефана (Пассау) — кафедральний собор у місті Пассау, Німеччина.
 Собор Святого Стефана (Сен-Брійо) — собор у місті Сен-Брійо, Бретань, Франція.
 Собор Святого Стефана (Туль) — колишній собор в місті Туль, Франція.
 Собор Святого Стефана (Хвар) — кафедральний собор у місті Хвар, Хорватія.